И́мангда:
 Имангда (горы) — горная система на севере Красноярского края.
 Имангда (река) — река на севере Красноярского края.